Romery kan syfta på:
 Romery, Aisne
 Romery, Marne